Le Prix d'une vie () est un téléfilm américano-canadien réalisé par  et diffusé le  sur .

Synopsis 
Ally Graves enquête pour découvrir ce qui est arrivé à celle qui lui a sauvé la vie en lui donnant un rein, retrouvée morte dans une ruelle après l'opération.

Fiche technique 
Réalisation et scénario : 
Durée : 88 minutes
Pays : ,

Distribution 
Laura Harris  : Ally Graves
Ivan Sergei  : Ryan Graves
Kaitlin Doubleday  : Kate Johnson
Jonathan LaPaglia  : Dolan
Daniel Roebuck  : Ted
Robert Carradine  : Bowman
Adam Kaufman : Ben Martin
Marco Rodriguez : Diego
  : 
   : Anthony
  : Père Suarez
Amy Van Horne : Carmen
Aidee Salgado : Rosa Garcia
Jaime Aymerich : Eduardo Garcia
  : Eva Garcia
Michael Bentt : Sergent Willis
Ronnie Steadman : Alex
  : Jen Thompson

  et selon le carton de doublage télévisuel.

Références

Liens externes 
 

Téléfilm américain des années 2010
Téléfilm canadien des années 2010
Téléfilm diffusé en 2011
Téléfilm de Lifetime
Téléfilm dramatique
Téléfilm thriller
Téléfilm tourné à Los Angeles